Halban:
 Alfred Halban
 Eugenia Halban
 Henryk Halban
 Leon Halban
 Leon Blumenstok-Halban